Das Bredeney Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Essen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 9. bis 15. Juni 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Essen